Лес самоубийц — неофициальное название леса Аокигахара Дзюкай, расположенного в Японии на острове Хонсю, и знаменитого благодаря часто совершаемым в нём самоубийствам.
 Лес самоубийц — 2-й пояс 7-го круга Ада «Божественной комедии» Данте Алигьери. Там люди, совершившие насилие над собой (самоубийцы), превращены в деревья и подвергаются пыткам.
 «Лес самоубийц: Гарпии и Самоубийцы» () — карандашно-акварельный рисунок Уильяма Блейка, созданный им в период с 1824 по 1827 годы.